Svodnice ist der Name mehrerer Bäche in Tschechien

 Svodnice, linker Zufluss zur March
 Svodnice (Kyjovka), auch Svodnice II, rechter Zufluss zur Kyjovka
 Svodnice (Malá Bečva), Zufluss zur Malá Bečva
 im Allgemeinen die Bezeichnung für einen Wassergraben